NGC 4920 (другие обозначения — IC 4134, MCG -2-33-94, PGC 44958) — галактика в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4920
Дева (созвездие)